ICF kan syfta på:

ICF – det internationella kanotförbundet, se International Canoe Federation
ICF – det internationella castingförbundet, se International Casting Federation
ICF – ett redskap för att bedöma hela den livssituation en individ befinner sig i, se Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa